Lazec je ime več naselij v Sloveniji:

 Lazec, občina Cerkno
 Lazec, občina Loški Potok

naselja v Sloveniji